Miejscowości w USA:
 Eagle Harbor – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Eagle Harbor – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw

Gminy w USA:
 Eagle Harbor (ang. Eagle Harbor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw